Libanotis sicula är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz. Libanotis sicula ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sicula